FRM est un sigle qui peut désigner :
 fièvre récurrente mondiale ;
 Fondation pour la recherche médicale.

frm est un code qui peut désigner :
 moyen français, pour la période de 1340 à 1611, selon l’ISO 639 (ISO 639-2 et ISO 639-3).

 Feth Riadhi de Mascara, un club de football Algérien ;